Иван Гаврилович Троицкий (23 июня 1858 — 10 марта 1929) — российский , , гебраист и , ученик Д. А. Хвольсона, профессор еврейского языка в Санкт-Петербургской духовной академии; действительный статский советник.

Биография 
Иван Троицкий родился 23 июня 1858 года в селе Волгапино (ныне —  Мордовии). По 1872 год учился в Краснослободском духовном училище, откуда перешел в Пензенскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1878 году. В 1881—1882 гг. Троицкий слушал лекции по древнееврейскому языку на факультете восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1882 году он завершил образование в Санкт-Петербургской духовной академии.

В 1894 году занял должность помощника редактора в «Церковном вестнике», где, в числе прочих, обнародовал и множество своих работ. Помимо этого, работал в научно-богословском журнале «Христианское чтение», где также можно увидеть немало его статей по теологии.

В 1885 году И. Г. Троицкий защитил диссертацию на степень магистра богословия, которая была озаглавлена «Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во время судей» (изд. в , 1885; исправленное изд., СПб., 1886).

В 1904 году Иван Гаврилович Троицкий получил степень доктора богословия за диссертацию под названием «Талмудическое учение о посмертном состоянии и конечной участи людей, его происхождение и значение в истории эсхатологических представлений».

16 января 1905 года Троицкий стал ординарным профессором, а с 1910 года заслуженным ординарным профессором по кафедре еврейского языка и библейской археологии СПбДА.

В 1913 году Троицкий участвовал в богословской экспертизе по Делу Бейлиса со стороны защиты; вместе в ним в состав комиссии входили гебраист П. К. Коковцов, московский казённый раввин Яков Мазе, а также профессор П. В. Тихомиров, доказавшие абсурдность обвинения евреев в употреблении крови для ритуальных целей.

В 1914 году профессор Троицкий получил Макарьевскую премию за свой труд под заглавием «Библейская археология».

После октябрьского переворота, с 10 июля 1918 года, Иван Гаврилович Троицкий стал исполнять обязанности проректора.

С 1919 по 1922 год Троицкий являлся внештатным сотрудником государственного института медицинских знаний (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова), где заведовал библиотекой.

16 мая 1920 года Иван Гаврилович Троицкий был принят в качестве научного сотрудника Российской публичной библиотеки, где возглавил отделение восточных языков. 15 декабря 1928 года был освобождён от занимаемой должности по состоянию здоровья с назначением ему академической пенсии.

Иван Гаврилович Троицкий умер 10 марта 1929 года и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Троицкий входил в число членов Императорского Русского археологического общества.

Заслуги учёного перед отечеством были отмечены орденами Святого Станислава 2-й и 1-й степени, орденом Святой Анны 2-й степени и орденами Святого Владимира 4-й и 3-й степени.

Библиография 

 «Значение еврейского языка в научном отношении» («Христианское чтение», 1884);
 «Психологические и исторические условия сохранения священного предания у древних евреев» («Исидоровский юбилейный сборник», 1884); («Христианское чтение», 1885, №3-4.); 
 «Применение сравнительного метода к истории Ветхозаветных евреев»(«Христианское чтение», 1885, №5-6.);
 «Силоамская надпись» («Христианское чтение», 1887);
 «Результаты исследований о хеттейских памятниках, добытые в западно-европ. литературе» («Христианское чтение», 1887);
 «Толкование на гл. XL — LXVI книги пророка Исайи» («Христианское чтение», за 1891—1895 гг.);
 «Грамматика еврейского языкам» (СПб., 1908);
 «Критический обзор главнейших систем по дешифрированию и объяснению хеттейских надписей» («Христианское чтение», 1893);
 «Две древнесемитические надписи, найденные при раскопках в Сенджирли» («Христианское чтение», 1895);
 «Вновь открытая гезерская надпись» («Христианское чтение», 1899);
 «О Талмуде» («Христианское чтение», 1901);
 «Перевод на русский язык толкования св. Иоанна Златоуста на книгу пророка Исайи» (6-й том «Творений св. Иоанна Златоуста»).
 «О Талмуде: его происхождении, составе и употреблении у современных иудеев; характеристика талмуда со стороны его содержания» (СПб., 1901);
 «О сионизме в современном иудействе» (СПб., 1903);
 «Талмудическое учение о посмертном состоянии и конечной участи людей, его происхождение и значение в истории эсхатологических представлений» (СПб., 1904);
 «Д. А. Хвольсон» («Журнал Министерства народного просвещения», 1912)

Примечания

Литература 
 Мень А. В. Библиологический словарь : [В 3 т.]. — М. : Фонд им. Александра Меня, 2002.
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. — СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, 1913.

Ссылки 

 Троицкий Иван Гаврилович.

 

Гебраисты
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Действительные статские советники
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры